Стаята на самоубийците () е полски игрален филм от 2011 година на режисьора Ян Комаса.

Премиерата на филма се състои на 12 февруари 2011 г. в Германия, на Берлинския международен кинофестивал, а
премиерата на филма в Полша се състои на 28 февруари 2011 г. на Злоте Тараси във Варшава. Филмът излиза по кината на 4 март.

Сюжет 

Доминик Санторски е чувствителен и малко изгубен юноша, син на богати родители. Един ден една целувка с момче променя всичко. Съучениците му го обвиняват в хомосексуалност, и го осмиват в социалните мрежи. Унижен, отказва да ходи на училище и да се подготвя за матура. Също така има проблеми с родителите си, които работят по цял ден. Доминик изпада в дълбока депресия, затваря се в рамките на четирите стени на стаята си. Чрез интернет отговаря на едно младо момиче, Силвия, очарователна за смъртта и самонараняването. Доминик се отнася емоционално и интелектуално във връзката си със Силвия. С течение на времето губи връзка с реалния свят, все повече и повече принадлежи на виртуалния свят.

Актьорски състав

Саундтрак 
На екран излиза официален саундтрак на 4 март, след премиерата на филма.

Пълен списък с песни:

Награди

Източници

Външни препратки 
    
  
  „Sala samobójców“ в база данни на Filmweb  
  „Sala samobójców“ в база данни на Stopklatka  
  „Sala samobójców“ в база данни на Fdb  

Филми на Ян Комаса
Филми от 2011 година
Полски драми
Полски трилъри
Филми на киностудио „Кадър“